Параболическая система:
 Параболическая система координат — ортогональная система координат на плоскости, в которой координатные линии являются конфокальными параболами.
 Параболическая система времени/цены — технический индикатор.